Рейхеншпергер (нем. Reichensperger) — немецкая фамилия.

 Рейхеншпергер, Август (1808—1895) — немецкий политический деятель и писатель.
 Рейхеншпергер, Петер (1810—1892) — немецкий политический деятель и писатель, брат Августа Р.